

Toponymie
 Orzełek est un village polonais situé dans la gmina de Sadowne dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Orzełek est un village polonais situé dans la gmina de Kamień Krajeński dans le powiat de Sępólno et en voïvodie de Couïavie-Poméranie.